Luna Island ist der Name folgender Inseln
 Luna Island (New York), Insel im Niagara River, US-Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Luna Island (Biscoe-Inseln), Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis